In meccanica classica, si definisce strappo (in inglese americano jerk o in inglese britannico jolt), indicato con , la derivata dell'accelerazione rispetto al tempo, ovvero la derivata di terzo ordine del vettore posizione rispetto al tempo. Il calcolo dello strappo si utilizza, ad esempio, per la progettazione dei profili delle camme oppure per lo studio della penetrazione di fluidi.

Descrizione 
La formula dello strappo è

dove  è l'accelerazione,  è la velocità,  è il vettore posizione, mentre  rappresenta il tempo. Nel SI la sua unità di misura è il . La legge oraria per il moto con strappo costante (posto )  è:

Esiste inoltre lo strappo angolare, comunemente indicato con  o , che consiste nella derivata dell'accelerazione angolare rispetto al tempo, o la derivata di terzo ordine dell'angolo di rotazione rispetto al tempo:

la cui unità di misura nel SI è .

Strattone 
Se nel sistema in esame la massa è costante, lo strappo è direttamente proporzionale allo strattone  (in inglese yank), il quale rappresenta la derivata temporale della forza:

Nel caso in cui la massa dipendesse dal tempo, allora l'equazione diventa:

Bibliografia

Collegamenti esterni 
Cosmography: cosmology without the Einstein equations, Matt Visser, School of Mathematics, Statistics and Computer Science, Victoria University of Wellington, 2004.

Grandezze cinematiche